George Russell kan syfta på flera personer, bland andra:

 George Russell (general) (1790-1846), brittisk militär och diplomat
 George Russell, 4:e baronet (1823–1896), brittisk politiker
 George Russell, 10:e hertig av Bedford (1852–1893), brittisk politiker
 George William Erskine Russell (1853–1919), brittisk politiker
 George Warren Russell (1854–1937), nyzeeländsk politiker
 George Horne Russell (1861–1933), kanadensisk konstnär
 George William Russell (konstnär) (1867–1935), irländsk konstnär
 George Russell (tonsättare) (1923–2009), amerikansk pianist och tonsättare
 George Russell (racerförare) (1998-), brittisk racerförare.